Le championnat de Serie B 2020-2021 est la  édition de la deuxième division italienne.

Participants 
Les promus sont, Associazione Calcio Monza qui fait son retour en Serie B après 19 ans d'absence, Reggina 1914 revient après 6 années, Associazione Calcio Reggiana 1919 après 21 années et L.R. Vicence Virtus après 3 années.

Les relégués de Serie A sont Unione Sportiva Lecce et Brescia Calcio  qui font leur retour après seulement une saison dans l'élite. SPAL Ferrara revient après trois années en Serie A.

Compétition

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Chievo Vérone est exclu pour la prochaine saison en raison de problèmes financiers et sera relégué en Serie D.
 Le Chievo Vérone est finalement rétrogradé en D9, faute d'avoir trouvé un repreneur

Barrages pour l'accession en Serie A 

 En cas d'égalité, le club avec le meilleur classement en saison régulière est déclaré vainqueur.

 Demi-finales en matchs aller - retour.

Barrages pour le maintien 
Les barrages se jouent normalement entre le seizième et le dix-septième du classement, mais comme l'écart au classement entre les deux équipes est de plus de 4 points ces barrages sont annulés, Cosenza Calcio est relégué directement.

En juillet 2021, Cosenza est repêché en raison de l'exclusion du Chievo Vérone.

Notes et références 

 Site officiel

2020-2021
Football M2
Italie M2
Championnat M2